Бенешов:

 Бенешов — город в Среднечешском крае Чехии.
 Бенешов — один из 12 районов Среднечешского края Чешской Республики.
 Бенешов — чешский футбольный клуб.

 Бенешова, Ивета (род. 1983) — чешская теннисистка.